I'm a Man – cortometraggio del 1918 diretto da King Vidor
 I'm a Man – singolo di Bo Diddley del 1955
 I'm a Man – singolo degli Spencer Davis Group del 1967